Nederlandse Maagd
 Nationaal Monument 'De Nederlandse Maagd' in Eede
 De Nederlandse maagd (2010), roman van Marente de Moor